Hyperodapedon ist eine Gattung der Rhynchosauria, einer Gruppe ausgestorbener, pflanzenfressender Diapsiden. Sie lebte während der Obertrias (Karnium) und war nahezu weltweit (kosmopolitisch) verbreitet; so fanden sich Fossilien in Südamerika, Nordamerika, Afrika, Europa und Indien. Viele andere Amnioten der Obertrias waren ebenfalls kosmopolitisch verbreitet, da zu dieser Zeit sämtliche Landmassen zum Superkontinent Pangäa vereint waren. Diese Gattung wurde 1859 mit der einzigen Art Hyperodapedon gordoni von Thomas Huxley erstmals wissenschaftlich beschrieben.

Merkmale 
Hyperodapedon wurde bis zu 2 m lang. Die Wangenregion war hoch und wurde von hauptsächlich vom Jochbein und vom Oberkiefer gebildet. Das paarige Zwischenkieferbein ragte als hauerähnliches Element hervor. Der Unterkiefer wies zwei Reihen von Zähnen auf, wobei eine direkt auf der oberen Kante und die andere etwas unterhalb weiter innen im Maul gelegen war. Der Schädel war von oben betrachtet dreieckig und breiter als lang, was die Ausbildung großer Kiefermuskeln ermöglichte. Die Oberseite der Mundhöhle zeigte breite Zahnplatten mit mehreren Zahnreihen. Das Kiefergelenk verhinderte Bewegungen der Kiefer gegeneinander, wodurch ein sehr präziser Schneideapparat entstand. Hyperodapedon hatte große Klauen an den Gliedmaßen, die möglicherweise zum Ausgraben von Wurzeln benutzt wurden.

Systematik und Arten 
Hyperodapedon war ein Vertreter der Rhynchosaurier, die für ihre hauerähnlichen Auswüchse des Zwischenkieferbeins charakterisiert sind. Zusammen mit den sehr nahe verwandten Gattungen Teyumbaita und Isalorhynchus bildet Hyperodapedon das Taxon Hyperdapedontinae.

Von Hyperodapedon wurden im Vergleich zu anderen Rhynchosauriern relativ viele Arten beschrieben. Die Typusart, H. gordoni, wurde 1859 von Thomas Huxley beschrieben. Danach wurden 5 weitere Arten benannt. Die einst als Dinosaurier beschriebene Gattung Scaphonyx gilt heute als Synonym von Hyperodapedon, und die 1881 von Lydekker beschriebene indische Art Paradapedon huxleyi wird seit einer Analyse von Benton (1983) als Hyperodapedon huxleyi geführt.

Kladgrogramm:

 

Kladogramm der Arten:

Belege 
 Michael J. Benton: Paläontologie der Wirbeltiere. Übersetzung der 3. englischen Auflage durch Hans-Ulrich Pfretzschner. Pfeil, München 2007, ISBN 978-3-89937-072-0, S. 160.

Einzelnachweise 

Sauropsiden
Sauropsida
Ausgestorbenes Reptil